Politischer Soldat (Neuauflage) — студійний альбом групи Stahlgewitter, яка грає у стилі RAC. Альбом був випущений у 2008 році.

Композиції

Посилання 
 Stahlgewitter—Politischer Soldat (Neuauflage)  на Discogs
 Stahlgewitter—Politischer Soldat (Neuauflage) на Last.fm

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Stahlgewitter